Kopparberg est un nom qui peut désigner :
 Kopparberg, une localité suédoise,
 Kopparberg, un groupe brassicole suédois.